Oak Harbor kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Oak Harbor (Ohio)
Oak Harbor (Washington)